Il 26 maggio 2013 (con ballottaggio il 9 giugno) in Lombardia si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Provincia di Milano

Arese

Bareggio

Bresso

Cinisello Balsamo

Gorgonzola

Brescia

Brescia

Lodi

Lodi

Monza e Brianza

Brugherio

Carate Brianza

Nova Milanese

Seveso

Sondrio

Sondrio

Lombardia
2013